A Copa Brasil Central de Rugby 2015, também conhecida como Pequi Nations, é a sétima edição da Copa Brasil Central de Rugby, envolvendo os principais clubes brasileiros dos estados de Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e a partir deste edição, com a inclusão provisória dos estados de Rondônia e Tocantins.

História 
A cada ano que passa a Taça Pequi Nations está ficando cada vez mais organizada e estruturada.

Em sua primeira edição (2009) contou com apenas a participação de três equipes (Brasília Rugby, Campo Grande Rugby Clube e o atual Goianos Rugby Clube).

Na sua segunda edição (2010), passou a contar com a equipe do Cuiabá Rugby Clube e teve a participação das equipes de Minas Gerais (Uberlândia Rugby Clube e Uberlândia Rugby Leopardos).

Desde a edição de 2011, passando por 2012 e até 2013, contou com a participação das quatro equipes do Centro-Oeste.

Na edição de 2014, a Taça Pequi Nations voltou a crescer, com a inclusão de mais duas novas equipes (Guaicurus Três Lagoas Rugby Clube - MS e Primavera do Leste Rugby Clube - MT), e por isso foi dividida em dois Grupos: o Pantanal e o Cerrado. Ficando o Cuiabá Rugby Clube em primeiro lugar no Grupo Pantanal e o Goianos Rugby Clube no Grupo Cerrado, que se enfrentaram nas finais da Taça Pequi Nations, sendo novamente campeão, pela quinta vez seguida, o Goianos Rugby Clube.

Agora em 2015, a Taça Pequi Nations, devido o seu crescimento, a sua amplitude na mídia regional e nacional e com os objetivos de cumprir os requisitos para filiação dos clubes e de suas respectivas federações de rugby estaduais, para obter vagas nos torneios nacionais, será no formato de taça, com jogos de ida e volta, no qual o campeão da Taça Pantanal enfrenta o campeão da Taça Cerrado.

A definição do campeão da Taça Pantanal será o enfrentamento do campeão do Campeonato Sul Mato-Grossense de Rugby XV (Taça Pantanal Sul) versus o campeão do Campeonato Mato-Grossense de Rugby XV (Taça Pantanal Norte). Sendo o último tendo a participação provisória de equipes do Estado de Rondônia (até ter um nível satisfatório de desenvolvimento do rugby estadual da região norte do país), nesta edição terá o clube de Porto Velho Rugby (RO).

A Taça Cerrado é o Campeonato Goiano de Rugby XV, composto pelas equipes dos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal (da mesma forma para os dois últimos, até ter um nível satisfatório de desenvolvimento do rugby estadual da região norte do país e distrital). No presente torneio, contará com as mesmas equipes da edição do Grupo Cerrado da Taça Pequi Nations de 2014 mais as equipes do Gigantes Itumbiara Rugby (GO) e do Palmas Rugby Clube (TO).

Atualmente a Taça Pequi Nations se mantém devido a sua enorme tradição dentro do rugby nacional e regional, serve como uma forma de desenvolvimento do rugby fora do eixo sul-sudeste e é a porta de entrada para o desenvolvimento do rugby na região Norte do país (que já conta com a participação de dois clubes, Porto Velho Rugby - RO e Palmas Rugby Clube - TO). A tendência, conforme as regras da CBRu, que os dois primeiros colocados de cada Campeonato Estadual de Rugby XV, realizados por federações devidamente filiadas nacionalmente, obtenha as vagas para disputar a Taça Tupi. Com isso, com o desenvolvimento avançado do rugby no Centro-Oeste presuma-se que terá seis vagas para a Taça Tupi de 2016, sendo duas para o estado de Mato-Grosso do Sul, duas para o estado de Mato-Grosso (junto provisoriamente com o estado de Rondônia) e mais duas para o estado de Goiás (junto provisoriamente com o Distrito Federal e o estado de Tocantins).

Equipes participantes

Taça Pantanal

Taça Cerrado

Fórmula de disputa 

A torneio será disputado no modelo Rugby Union (15 jogadores por time).

Os vencedores de cada taça se enfrentam nas grandes finais, em jogos de ida e volta (com mando de campo de forma alternada a cada ano, neste ano o primeiro jogo será do lado do Pantanal, já que em 2014 foi do lado do Cerrado) valendo o tão cobiçado e valioso titulo de campeão da Taça Pequi Nations de 2015.

Jogos 

Para ver as tabelas dos jogos de cada Taça, acesse:
 Taça Cerrado 2015
 Taça Pantanal 2015

Finais

Ver também

 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Copa Brasil Central de Rugby

Ligações externas

 Página Oficial da Federação Goiana de Rugby
 Página Oficial da Confederação Brasileira de Rugby
 Portal do Rugby

2015